Хами́тов — башкирская, татарская и казахская фамилия.

Известные представители:
 Хамитов, Александр Радикович (род. 1975) — военнослужащий, подполковник, Герой России.
 
 Хамитов, Рамиль Равильевич (род. 1974) — казахстанский футболист.
 Хамитов, Рустэм Закиевич (род. 1954) — российский государственный и политический деятель.
 Хамитов, Тимур Расихович (род. 1984) — российский футболист.
 Хамитов, Шарафутдин Юсупович (1864—?) — купец 1-й гильдии, предприниматель, лидер Бураевского восстания.
 Хамитов, Эдуард Шайхуллович (род. 1937) — доктор педагогических наук, профессор.
 Хамитова, Юлия Ивановна (род. 1971) — советская и российская волейболистка.